Menno Oosting e Kristie Boogert hanno battuto in finale Andrej Ol'chovskij e Larisa Neiland 7-5, 3-6, 7-5.

Teste di serie

 Grant Connell /  Nataša Zvereva (secondo turno)
 Cyril Suk /  Gigi Fernández (quarti di finale)
 Todd Woodbridge /  Helena Suková (semifinali)
 Byron Black /  Pam Shriver (secondo turno)
 Mark Woodforde /  Martina Navrátilová (terzo turno)
 Tom Nijssen /  Manon Bollegraf (secondo turno)
 Andrej Ol'chovskij /  Larisa Neiland (finale)
 Patrick Galbraith /  Jill Hetherington (quarti di finale)

 David Adams /  Katrina Adams (secondo turno)
 Rick Leach /  Lisa Raymond (terzo turno)
 Paul Haarhuis /  Natalija Medvedjeva (quarti di finale)
 Javier Sánchez /  Inés Gorrochategui (terzo turno)
 Sergio Casal /  Arantxa Sánchez Vicario (terzo turno)
 Scott Melville /  Meredith McGrath (semifinali)
 Emilio Sánchez /  Rennae Stubbs (secondo turno)
 Ken Flach /  Julie Richardson (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1994